ФЦА може бити:

 ФЦА (клаузула), међународни термин у трговини
 ФЦА, скраћеница за Фијат Крајслер аутомобили